Seznam načelnikov generalštaba Turčije.

Načelniki generalštaba

Načelniki generalštaba Turčije